—  японский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Нихондайра. Совместно с двумя другими японскими астрономами, открыл в общей сложности 7 астероидов.

См. также 
 Масанори Мацуяма
 Ёсиаки Осима
 Хироси Абэ

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов